Григо́рий Степа́нович Маракуца (род. 15 октября 1942, с. Тея, Григориопольский район, Молдавская ССР, СССР) — государственный и политический деятель Приднестровской Молдавской Республики. Председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики I—III созывов с 30 января 1991 по 21 декабря 2005.

Биография 
Родился 15 октября 1942 в селе Тея Григориопольского района Молдавской ССР.

Образование 
До 7 класса учился в молдавской школе в родном селе, после — в русской школе села Парканы Слободзейского района, которую окончил в 1960.

В 1961 окончил Дубоссарское училище механизации сельского хозяйства (ныне — Дубоссарский индустриальный техникум).

В 1968 окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-электрик».

Доктор юридических наук, доктор философии, профессор, академик Российской академии естественных наук.

Трудовая деятельность 
После окончания Дубоссарского училища механизации сельского хозяйства уехал на Целину. Работал трактористом, комбайнёром в Карагандинской области Казахской ССР.

С 1968 по 1969 — после окончания Целиноградского сельскохозяйственного института — главный энергетик учебно-опытного хозяйства института.

С 1969 по 1971 — старший инженер по эксплуатации и технике безопасности Целиноградской ТЭЦ.

С 1971 по 1973 — главный инженер Каменских районных электросетей, заместитель начальника Каменской РЭС.

С 1973 по 1975 — заведующий промышленным отделом Каменского райкома Компартии Молдавии.

С 1975 по 1981 — председатель Каменского Межколхозсада.

С 1981 по 1991 — заместитель председателя Каменского райисполкома, первый секретарь Каменского райкома партии, член ЦК Компартии Молдавии.

С 1990 по 2005 — депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики.

С 30 января 1991 по 21 декабря 2005 — Председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики (до 5 ноября 1991 — Председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики).

В период деятельности Маракуцы на посту Председателя Верховного Совета были разработаны и приняты Конституция и основополагающие законы становления и развития Приднестровской Молдавской Республики, органов местного самоуправления, Закон ПМР «О статусе столицы Приднестровской Молдавской Республики». Как Председатель Верховного Совета Маракуца знал о проблемах и наиболее важных задачах, стоящих перед Республикой и городским хозяйством, оказывал помощь и поддержку в их решении. Постоянно встречался с трудовыми коллективами.

Решением № 1 12-й сессии Тираспольского городского Совета народных депутатов XXIV созыва от 27 сентября 2012 Григорию Маракуце было присвоено звание «Почётный гражданин города Тирасполь».

С 2005 по ? — специальный представитель Верховного Совета ПМР по межпарламентским связям.

В 2006 был избран Генеральным секретарём Межпарламентской Ассамблеи непризнанных государств на территории бывшего СССР, в данной должности работает по настоящее время.

Президентские выборы 2016 года 

18 октября 2016 Григорий Маракуца объявил о своем намерении участвовать в выборах Президента 2016 года, однако ЦИК отказал в регистрации.

Семья 
Женат. Есть два сына.

Награды 
 Награды СССР 
 Медаль «За освоение целинных земель»

 Награды ПМР 
 Орден Республики (30 августа 1995) — за большой личный вклад в создание, организацию и развитие Приднестровской Молдавской Республики и в связи с 5-й годовщиной её образования
 Орден «За заслуги» I степени (15 октября 2012) — за заслуги в становлении и развитии государственности Приднестровской Молдавской Республики, активную общественную деятельность, многолетний добросовестный труд, высокие организаторские и профессиональные способности и в связи с 70-летием
 Орден «За заслуги» II степени (19 декабря 2007)— за заслуги в становлении и развитии государственности Приднестровской Молдавской Республики, активную общественную деятельность, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем Конституции Приднестровской Молдавской Республики
 Орден Почёта (24 сентября 2002) — за большой личный вклад в становление и развитие Приднестровской Молдавской Республики, активную государственную и общественную деятельность и в связи с 60-летием со дня рождения
 Орден «Трудовая Слава» (24 августа 2006) — за большой вклад в становление и развитие Приднестровской Молдавской Республики, активную общественную и профессиональную деятельность и в связи с 16-й годовщиной со дня образования Приднестровской Молдавской Республики
 Медаль «За безупречную службу» III степени (14 августа 2001) — за многолетний, добросовестный труд
 Медаль «Участнику миротворческой операции в Приднестровье» (29 июля 2002) — за активную поддержку и оказание помощи Миротворческим Силам в проведении мероприятий по установлению и поддержанию мира и в связи с 10-летием со дня начала Миротворческой операции в Приднестровье
 Медаль «10 лет Приднестровской Молдавской Республике» (17 августа 2000) — за активное участие в становлении, защите и строительстве Приднестровской Молдавской Республики и в связи с 10-й годовщиной со дня образования
 Медаль «10 лет Вооружённым Силам Приднестровской Молдавской Республики» (31 августа 2001) — за личный вклад в создание Вооружённых Сил Приднестровской Молдавской Республики, повышение их боеспособности по защите независимости Республики и в связи с 10-й годовщиной образования Вооружённых Сил Приднестровской Молдавской Республики
 Медаль «За заслуги в миротворческой операции» (30 июля 2012) — за активное участие в мероприятиях по установлению и поддержанию мира в Приднестровской Молдавской Республике, личный вклад в укрепление и развитие российско-приднестровских отношений и в связи с 20-летием со дня ввода Миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровье
 Почётный гражданин города Тирасполь (27 сентября 2012)

 Иностранные награды
 Орден Дружбы (10 июня 2008, Россия) — за большой вклад в проведение политики, направленной на укрепление межнационального согласия и развитие дружественных отношений между народами
 Орден Дружбы (7 ноября 2012, Южная Осетия) — за заслуги в развитии дружественных отношений между народами, большой вклад в укрепление межпарламентских связей Республики Южная Осетия и Приднестровской Молдавской Республики и в связи с 70-летием со дня рождения

 Конфессиональные награды 
 Орден Святого благоверного князя Даниила Московского III степени (2000, РПЦ)
 Орден Преподобного Сергия Радонежского II степени (2007, РПЦ)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Биография на сайте Верховного Совета ПМР

Кавалеры ордена «За заслуги» II степени (ПМР)
Кавалеры ордена Почёта (ПМР)
Кандидаты в президенты Приднестровской Молдавской Республики
Председатели Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики
Члены ЦК КП Молдавии
Выпускники Казахского агротехнического университета‎
Почётные граждане Тирасполя
Первые секретари районных комитетов КП Молдавии
Заместители председателей районных исполкомов СССР
Депутаты районных советов Молдавской ССР
Члены РАЕН